Il doppio  del BMW Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michael Berrer e Rainer Schüttler erano i campioni uscenti, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il torneo si è concluso con la vittoria di J Hernych e I Minář che hanno sconfitto in finale A Fisher e J Kerr 6–4, 6–4.

Teste di serie
 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Ashley Fisher /  Jordan Kerr

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (primo turno) 
 Rohan Bopanna /  Travis Parrott (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni

BMW Open 2009
ATP World Tour 2009